Čubura est un toponyme qui peut désigner :
Čubura, un village de Serbie situé dans la municipalité de Merošina, district de Nišava ;
Čubura, un village de Serbie situé dans la municipalité de Ražanj, district de Nišava ;
Čubura, un quartier de Belgrade situé dans la municipalité de Vračar.